Osiedle Pomorskie (Jelenia Góra)
 Osiedle Pomorskie (Zielona Góra)

Zobacz też